Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2014 vond plaats van 5 tot en met 16 maart in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 26e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Indian Wells 2014. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Maria Sjarapova was als vierde geplaatst – zij moest in de derde ronde het hoofd buigen voor kwalificante Camila Giorgi.

Het eerste reekshoofd, Li Na, bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.

Het twintigste reekshoofd, de 32-jarige Flavia Pennetta uit Italië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Poolse Agnieszka Radwańska in twee sets. Pennetta wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Het was haar tiende WTA-titel, de eerste sinds vier jaar.

De Belgische Kirsten Flipkens was als 19e geplaatst en kreeg, als geplaatste speelster, een bye voor de eerste ronde – zij wist haar openingspartij (tweede ronde) niet te winnen. Ook voor haar landgenote Yanina Wickmayer, die in de eerste ronde de kwalificante Anna Karolína Schmiedlová wist te kloppen, was de tweede ronde het eindstation. De Belgische Alison Van Uytvanck, die zich via het kwalificatietoernooi voor de hoofdtabel had weten te plaatsen, sneuvelde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Paula Ormaechea
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=65
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Zheng Jie
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Karolína Plíšková
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Bethanie Mattek-Sands
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Caroline Garcia
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Urszula Radwańska
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= Aleksandra Wozniak
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Li Na
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Zheng Jie
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Karolína Plíšková
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=28
| RD2-team04= Klára Zakopalová
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=21
| RD2-team05=| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Caroline Garcia
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=PR
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= Sabine Lisicki
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=65

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Li Na
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Karolína Plíšková
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=21
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=0
| RD3-seed04=PR
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=63
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Li Na
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=PR
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 Deel 2 

 Deel 3 

 Deel 5 

 Deel 6 

 Dubbelspel 
Titelverdedigsters Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina waren het tweede reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij de duimen moesten leggen voor de latere finalistes Cara Black en Sania Mirza.

Het als eerste geplaatste duo Hsieh Su-wei / Peng Shuai''', dat in de halve finale pas in de match-tiebreak had kunnen winnen van het via een wildcard toegelaten team Svetlana Koeznetsova en Samantha Stosur, won het toernooi. Hsieh en Peng versloegen in de finale het als vijfde geplaatste koppel Cara Black en Sania Mirza in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun elfde gezamenlijke titel. Hsieh had daarnaast vijf dubbelspeltitels met andere partners; Peng vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Indian Wells 2014
Indian Wells